

Населені пункти та їхні частини

 Ярачево — місто в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Ярачево — гміна в Яроцинському повіті Великопольського воєводства
 Ярачево — село в гміні Шидлово Пільського повіту Великопольського воєводства
 Ярачево — осада в гміні Доліце Старгардського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки